Jonathan Mark Buckland (Islington, Londres, Inglaterra, 15 de septiembre de 1977), conocido también como Jonny Buckland, es miembro cofundador y el guitarrista principal de la banda británica Coldplay.

Biografía 
Buckland nació en Londres siendo hijo del matrimonio de John V. Buckland (1946), un profesor inglés de biología y química, y Carolyn Joy Pritchard, una profesora de música de Caerleon (1947). Vivió en Londres hasta los cuatro años de edad, cuando se trasladó a vivir con su familia a Pantymwyn, Flintshire, Gales del Norte. Se alentó a entrar en la escena musical por su hermano mayor, que era un gran fan de My Bloody Valentine. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de once años, después de haber sido motivado por escuchar a Ride, George Harrison, U2, My Bloody Valentine, Sonic Youth, Jimi Hendrix y The Stone Roses. 

Asistió a las escuelas Ysgol Y Waun Primary School de Chirk y la Alun High School en Mold, donde aprendió a tocar más seriamente este instrumento junto a la profesora de música de esta escuela y de un guitarrista apodado localmente como Madigan, de quien recibió lecciones en el edificio de la tienda musical Back Alley de la ciudad galesa. Luego volvió nuevamente a Londres una vez finalizada su preparatoria a la edad de 18 años, donde inició las carreras de Astronomía y Matemáticas en University College de Londres, quedándose en la residencia estudiantil Ramsay Hall, donde conoció a sus futuros compañeros de banda: Martin, Berryman y Champion, y su futuro mánager Phil Harvey. Al principio, inició una amistad con Martin en el año 1996, con quien formó en un principio el dúo Pectoralz, con él como guitarrista principal y voz secundaria. Al finalmente unirse Will Champion en julio de 1997, comenzaron a ensayar juntos y en enero de 1998 comenzaron formalmente a tocar en clubes. Jon llegó a trabajar como conserje junto a sus otros compañeros de banda luego de terminar de tocar en los clubes donde se presentaban juntos, esto mientras finalizaban sus estudios. 

Se graduó con honores de segunda clase (“2.1”, según la clasificación universitaria en Reino Unido) en el año 2000. 

Chris Martin a menudo se refiere a él como "Jonny Boy" o "Jay" durante conciertos en vivo, sobre todo si Buckland está a punto de hacer un solo o un riff largo con la guitarra. 

Su compañero de banda también declaró en una entrevista que: «No habría música de Coldplay sin Jonny Buckland». La complicidad entre ambos es evidente durante conciertos en vivo y entrevistas debido a su larga amistad. Él es el padrino de la hija de Martin, Apple, el otro es Simon Pegg.

Trabajo en solitario 
Buckland fue invitado en el álbum solista de Ian McCulloch, Slideling, e hizo una aparición con su compañero de banda, Chris, en la película Shaun of the Dead de 2004.

Equipamiento y estilo de guitarra 

Buckland utiliza en gran medida la Telecaster Thinline 72' como su guitarra eléctrica primaria, como se ve principalmente en los álbumes Viva La Vida or Death and All His Friends, X&Y y Mylo Xyloto. Utiliza la Fender Stratocaster como su guitarra secundaria, pero él ha dejado claro que la serie Telecaster es su favorita. También ha utilizado de la marca Gibson y las de estilo retro, Nash.

Su estilo de guitarra ha sido comparado principalmente al sonido de guitarra de The Edge, que se compone de zumbidos, notación conservadora, varios amplificadores y distorsionadores, y crudeza musical. 

Ha inspirado a muchas otras bandas a adoptar una técnica similar como los guitarristas Joe King de The Fray, David Keuning de The Killers y Pat Monahan de Train, en algunas canciones.

Vida personal 
Buckland es fanático del equipo de fútbol Tottenham Hotspur. Era vegetariano desde hace algún tiempo, pero finalmente se rindió después de haber pasado un tiempo en Japón y, después de no poder comunicar que no comía carne, se sirvió carne de vacuno, posiblemente de kobe y vio que le gustó. 

Su hermano Tim Buckland, y su banda The Domino State apoyaron a Coldplay en el O2 en diciembre de 2008.

Jonny tiene una hija llamada Violet Buckland, nacida en mayo de 2007 y un hijo llamado Jonah, nacido en noviembre de 2011, ambos de su relación de larga data con Chloe Lee-Evans, una diseñadora de joyas crecida en Jamaica. Su boda tuvo lugar el 14 de noviembre de 2009 en el lujoso local One Marylebone, al oeste de Londres. No aceptaron regalos de boda, sólo pidieron a sus invitados donar a la caridad benéfica Shelter de su ciudad.

Actualmente se encuentra entre los músicos británicos más ricos, junto a sus otros compañeros de banda.

Discografía

Con Coldplay 

 Parachutes (2000)
 A Rush of Blood to the Head (2002)
 X&Y (2005)
 Viva la Vida or Death and All His Friends (2008)
 Mylo Xyloto (2011)
 Ghost Stories (2014)
 A Head Full of Dreams (2015)
 Everyday Life (2019)
 Music of the Spheres (2021)

Referencias

Enlaces externos 

 Jonny Buckland en IMDb

Personas de Londres
Músicos del Reino Unido
Guitarristas de rock del Reino Unido
Guitarristas de Inglaterra
Guitarristas líderes
Compositores del siglo XX
Compositores del siglo XXI
Alumnado del University College de Londres